Lokaal Hengelo is een lokale politieke partij die sinds 2018 actief is in de gemeenteraad van Hengelo.

Geschiedenis 
De partij werd op 4 augustus 2015 opgericht op initiatief van Leo Janssen.

In 2018 deed Lokaal Hengelo voor de eerste keer mee met de gemeenteraadsverkiezingen. De partij behaalde drie zetels. Tijdens de periode van 2018-2022 verliet de oprichter Janssen de partij: uiteindelijk ging hij per december 2019 verder als onafhankelijk raadslid.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 haalde Lokaal Hengelo 2 zetels.

Externe link 
 Officiële website

Referenties

Nederlandse lokale politieke partij